Rohozná of Rohozna kan verwijzen naar:
 Rohozná (okres Jihlava), Tsjechische gemeente
 Rohozná (okres Svitavy), Tsjechische gemeente
 Rohozna (rivier), rivier in Oekraïne en zijrivier van de Desna